Pristiloma nicholsoni är en snäckart som beskrevs av H. B. Baker 1930. Pristiloma nicholsoni ingår i släktet Pristiloma och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
nicholsoni